Альба́н Нікола́й Гербст (), власне: Александер Міхаель фон Ріббентроп (; * 7 лютого 1955, Бенсберг, Бергіш-Гладбах) — німецький прозаїк, лібретист, літературний критик, радіорежисер.

Біографія 
Александер Міхаель фон Ріббентроп є нащадком Фрідріха фон Ріббентропа (1768—1841) з роду Ріббентропів. Він народився в сім'ї комівояжера та медсестри пологового будинку, ріс у Траунштайні, Брауншвайгу та Бремені. У Бремені закінчив професійну школу й здобув кваліфікацію помічника адвоката та помічника нотаріуса. Після альтернативної військової служби та вечірньої гімназії вступив до Франкфуртського університету, де вивчав філософію, історію, соціальні науки. З 1981 року почав публікувати свої твори під псевдонімом Альбан Ніколай Гербст. З 1987 до 1992 року працював у Франкфурті-на-Майні брокером для Комісії з цінних паперів і бірж США та Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами. Паралельно видавав літературний журнал «Листки з джунглів» («Dschungelblätter»). Після публікації свого тисячасторінкового роману «Вольпертінґер або синє» («Wolpertinger oder Das Blau») залишив роботу на біржі й присвятив себе літературній праці. З 1994 року мешкає в Берліні.

Твори

Проза 
 Marlboro, Hannover 1981.
 Die Verwirrung des Gemüts, München 1983.
 Die blutige Trauer des Buchhalters Michael Dolfinger, Göttingen u. a. 1986.
 Joachim Zilts Verirrungen, St. Gallen 1986.
 Die Orgelpfeifen von Flandern, Frankfurt am Main 1993.
 Wolpertinger oder Das Blau, Frankfurt am Main 1993.
 Eine sizilische Reise, Frankfurt am Main 1995.
 Undine, Frankfurt am Main 1995 (Uraufführung am 6. Juni 2010 im Theateratelier der Weberei Gütersloh)
 Der Arndt-Komplex, Reinbek bei Hamburg 1997.
 Thetis. Anderswelt, Reinbek bei Hamburg 1998. Ausgabe Zweiter Hand als Auflage 2: Elfenbein Verlag, Berlin 2018. ISBN 978-3-941184-22-0.
 Wer bin ich? Notizen zu Paulus Böhmer, Frankfurt am Main 1998 (zusammen mit Wolf Singer, Jehuda Amichai, Werner Söllner und Gerd-Peter Eigner)
 In New York, Frankfurt am Main 2000, online seit Juni 2009: https://web.archive.org/web/20171228214631/http://albannikolaiherbst.twoday.net/topics/InNewYorkManhattanRoman/
 Buenos Aires. Anderswelt, Berlin 2001.
 Die Illusion ist das Fleisch auf den Dingen, Elfenbein Verlag, Berlin 2003, ISBN 3-932245-63-6.
 Meere, Hamburg 2003. «Letzte, vervollständigte Ausgabe 2007» (Verlagsmitteilung im Titel): Frankfurt am Main 2008.
 Die Dschungel. Anderswelt[38], literarisches Weblog, fortlaufend seit 2004.
 Die Niedertracht der Musik, Köln 2005.
 Dem Nahsten Orient Liebesgedichte / deutsch-französisch, französisch von Raymond Prunier, Frankfurt am Main 2007.
 Aeolia.Gesang/Stromboli, Gedichtzyklus, zusammen mit dem Maler Harald R. Gratz, Bielefeld 2008 (limitierter Kunstband ohne ISBN[39])
 Kybernetischer Realismus, Heidelberger Vorlesungen, Heidelberg 2008.
 Der Engel Ordnungen, Gedichte, Frankfurt am Main 2008.
 Selzers Singen. Phantastische Geschichten und solche von fremder Moral (= Gesammelte Erzählungen I), Kulturmaschinen-Verlag, Berlin 2010, ISBN 978-3-940274-17-5[40]
 Die Fenster von Sainte Chapelle. Eine Reiseerzählung im Internet, Kulturmaschinen-Verlag, Berlin 2011, ISBN 978-3-940274-34-2.
 Das bleibende Thier. Bamberger Elegien, Elfenbein Verlag, Berlin 2011, ISBN 978-3-941184-10-7.
 Schöne Literatur muß grausam sein. Aufsätze und Reden I, Kulturmaschinen-Verlag, Berlin 2012, ISBN 978-3-940274-38-0.
 Der Gräfenberg-Club (Sonderausgabe), Literatur Quickie, Hamburg 2013, ISBN 978-3-942212-76-2.
 Argo. Anderswelt. Epischer Roman[41], Elfenbein Verlag, Berlin 2013, ISBN 978-3-941184-24-4.
 Giacomo Joyce (Übersetzung der 1968 posthum veröffentlichten Prosaskizzen von James Joyce), edition taberna kritika, Bern 2013, ISBN 978-3-905846-25-6 (zusammen mit Helmut Schulze)
 Traumschiff, Mare Verlag, Hamburg 2015, ISBN 978-3-86648-215-9.
 James Joyce, Kammermusik (zweifache Nachdichtungen von Helmut Schulze und ANH der 1907 erschienenen Gedichte «Chamber Music»), Arco Verlag, Wien und Wuppertal 2017, ISBN 978-3-938375-82-2.
 Aeolia. Gesang. Wiener Fassung (Bearbeitung zus. mit Elvira M. Gross), Arco Verlag, Wuppertal und Wien 2018. ISBN 978-3-938375-90-7.
 Das Ungeheuer Muse. Gedichte, Arco Verlag, Wuppertal 2018, ISBN 978-3-938375-96-9.
 Wanderer. Erzählungen I (Ediert und mit einem Nachwort von Elvira M. Gross), Septime Verlag, Wien 2019. ISBN 978-3-902711-81-6.

Примітки

Посилання 
 
 Literarischer Weblog Die Dschungel.Anderswelt.  von Alban Nikolai Herbst
 Alban Nikolai Herbst  in der Artikelsammlung des Innsbrucker Zeitungsarchivs
 Lothar Glauch:  bei epilog.de
 Lothar Glauch: Die Muse küsst binär  Про автора на сайті heise.de

Німецькі прозаїки
Лібретисти
Німецькі літературні критики
Літератори, відомі під псевдонімами
Письменники-постмодерністи
Письменники XX століття
Письменники XXI століття